A Room with a View peut désigner :
 A Room With a View, titre original de Chambre avec vue, film britannique de James Ivory réalisé en 1985, tiré du roman Avec vue sur l'Arno d'Edward Morgan Forster ;
 A Room with a View, pièce de théâtre de 2019, tiré du roman Avec vue sur l'Arno d'Edward Morgan Forster ;
 , téléfilm britannique, tiré du roman Avec vue sur l'Arno d'Edward Morgan Forster, réalisé par Nicholas Renton en 2007.

Voir aussi 
 Room with a View, album de Rone prévu pour 2020